Met de naam roos van Jericho worden drie verschillende planten aangeduid:

 Roos van Jericho, ook wel opstandingsplant genoemd (Anastatica hierochuntica): zie Anastatica.
 De tweede vaak roos van Jericho genoemde plant is Pallenis hierochuntica (Michon) Greuter (= Asteriscus hierochuntica (Michon) Wicklund).
 De derde is de valse roos van Jericho, ook wel onechte roos van Jericho genoemd  (Selaginella lepidophylla): een bijzonder opvallende mosvaren die bij regenval zijn bladen openspreidt.